Kruis ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Kruis (* 1962), niederländische Comicautorin
 Ferdinand Kruis (1869–1944), österreichischer Maler
 George Kruis (* 1990), englischer Rugbyspieler
 Jan Kruis (1933–2017), niederländischer Comiczeichner und -texter
 Karl Kruis (1851–1917), böhmischer Chemiker
 Konrad Kruis (1930–2022), deutscher Jurist, Richter am Bundesverfassungsgericht

Kruis bezeichnet:
 Kruis (Band), eine russische Metalband